Sant'Egidio est la forme italienne de Saint Gilles. Le nom Sant'Egidio fait notamment référence à  :

 l'Église Sant'Egidio, à Rome
 la Communauté de Sant'Egidio, une communauté catholique qui tire son nom de cette église ;
 le titre cardinalice de Sant'Egidio, attaché à cette église ;
 deux communes italiennes :
 Sant'Egidio alla Vibrata, dans la région Abruzzes ;
 Sant'Egidio del Monte Albino, dans la région Campanie ;
 la  de Sant'Egidio près de Pérouse, où est situé l'aéroport de Pérouse-Sant'Egidio.

Voir aussi